Voici la liste des planètes mineures numérotées de 225001 à 226000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 225001 à 226000

225001-225100

225101-225200

225201-225300

225301-225400

225401-225500

225501-225600

225601-225700

225701-225800

225801-225900

225901-226000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000